Medel steht für:

— Geografie:
 Medel (Lucmagn), Gemeinde im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Medel (Valrain), rätoromanischer Name der ehemaligen Gemeinde Medels im Rheinwald, Kanton Graubünden, Schweiz
 Piz Medel, 3210 Meter hoher Berg in den Adula-Alpen
 Val Medel, rechtes Seitental der Surselva

— Personen:
 Elena Medel (* 1985), spanische Schriftstellerin und Verlegerin
 Gary Medel (* 1987), chilenischer Fußballspieler
 José Trinidad Medel Pérez (1928–2017), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Durango
 José Luis del Palacio y Pérez-Medel (* 1950), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Callao, Peru
 Youcef Sabri Medel (* 1996), algerischer Badmintonspieler

MEDEL ist die Abkürzung für

 Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (Europäische Richter für Demokratie und Freiheitsrechte), europäische Organisation von Richtern und Staatsanwälten

Siehe auch:

 Medels
 Mädel

MEDEL